Partia Narodowo-Liberalna (Rumunia)
 Port lotniczy Pantelleria